Никола́й Па́влович Коле́сников — русские имя, отчество и фамилия. Известные носители:
* Колесников, Николай Павлович (1914—1943) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Колесников, Николай Павлович (род. 1951) — генерал-лейтенант, начальник Главного испытательного космического центра имени Титова.